1. Mistrzostwa Estonii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które zostały rozegrane w dniach 23–24 czerwca 1917 roku w Tallinnie.

Zawody rozegrano w Tallinnie. W mistrzostwach udział brali tylko mężczyźni startujący w trzynastu konkurencjach lekkoatletycznych. Najlepszym zawodnikiem tych mistrzostw był Aleksander Klumberg, który zdobył pięć mistrzowskich i trzy wicemistrzowskie tytuły.

Rezultaty

Przypisy

Bibliografia 
 

1917 w lekkoatletyce
1917 w Rosji
1917
Sport w Tallinnie